Котлы́ — мн. ч. от «котёл».

Топоним

Населённые пункты 
 Польша
 Котлы () — деревня в Подляском воеводстве в Польше.

 Россия
 Котлы — бывшее подмосковное село, на территории которого находится современный район Москвы Нагорный. Делилось на Верхние и Нижние Котлы. Также в этой местности протекает река Котловка, давшая название одноимённому современному соседнему району.
 Котлы — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Котлы — посёлок при железнодорожной станции Котлы в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Котлы — деревня в Залегощенском районе Орловской области.

Железнодорожная станция 
 Котлы — ж/д станция, расположенная в посёлке при железнодорожной станции Котлы в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Разное 
 Котлы — часы на тюремном жаргоне.

См. также 
 Верхние Котлы (значения)
 Нижние Котлы (значения)